Az M21 jelentheti a következőket:

 M21-es autóút (Magyarország)
 Messier 21, gömbhalmaz a Nyilas csillagképben
 M–21 Harag, a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület saját gyártású műrepülő repülőgépe
 PZL M–21 Dromader Mini, lengyel mezőgazdasági repülőgép